Bergerhof bezeichnet:

 Bergerhof (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Bergerhof (Dörnberg), Ortsteil der Gemeinde Dörnberg (Lahn), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bergerhof (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergerhof (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergerhof (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergerhof (Troisdorf), ehemaliges Zollhaus in Troisdorf-Mitte, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bergerhoff
 Berghof
 Bergershof